Casa de la Ciutat (Barcelona), edifici seu de l'Ajuntament de Barcelona
 Casa de la Ciutat (la Seu d'Urgell), edifici seu de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
 Casa de la Ciutat (Solsona), edifici seu de l'Ajuntament de Solsona
 Casa de la Ciutat (València), antic edifici demolit, de l'Ajuntament de València